Altkietz steht für:
 Altkietz (Bad Freienwalde (Oder)), Wohnplatz der Stadt Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Altkietz (Wriezen), Wohnplatz der Stadt Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg